Nationale Veiligheidsraad  (doorverwijspagina)
Nationale Verdedigingsraad
Nationale Vrouwenraad
Naval Vessel Register
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
Nederlandse Vrouwen Raad
Luchthaven Novgorod (IATA code NVR)